Иов Чарнуцкий (ум. 1769) — архимандрит Спасо-Преображенского Арзамасского монастыря Русской православной церкви.

О мирской жизни Чарнуцкого сведений не сохранилось. В августе 1744 года Иов Чарнуцкий был отправлен в Киль (в Голштинии) для священнослужения в придворной церкви, которая упразднена была только 5 декабря 1799 года. В Киле он нашел русских всего 10 человек и через 4 года возвратился в Российскую империю. 

В 1749 году отец Иов был определен в число соборных иеромонахов Троице-Сергиевой лавры. 

В 1754 году Иов Чарнуцкий был произведен в архимандриты Калужского Лаврентьева монастыря; 16 мая 1757 года был назначен архимандритом в Спасо-Преображенский Арзамасский монастырь; 25 января 1759 года был уволен от должности.

Иов Чарнуцкий скончался в 1769 году.

Примечания

Литература 
 Дела архива Священного Синода. 1744 г., №№ 383, 385; 1754 г., № 206; 1757 г., № 174 1767 г., № 93.

Архимандриты Русской православной церкви
Персоналии:Троице-Сергиева лавра
Персоналии:Лаврентьев монастырь